Il torneo di singolare maschile (outdoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi ai Giochi della IV Olimpiade.

Risultati

Classifica

Quarti, Semifinali e Finale

Non ci fu finale per il 3º posto. La medaglia di bronzo venne assegnata a Wilberforce Eaves, che era stata eliminata in semifinale da Ritchie.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade